Batang Serangan (plaats), een plaats in Indonesië
Batang Serangan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing